Charles Sumner kan syfta på bland andra:

* Charles Sumner (1790–1874), engelsk biskop
 Charles Sumner (1811–1874), amerikansk politiker från Massachusetts
 Charles A. Sumner (1835–1903), amerikansk politiker från Kalifornien